Joachim Andersen er navnet på flere personer:
 Joachim Andersen (musiker) - dansk fløjtenist, dirigent og komponist (1847-1909)
 Joachim Andersen (fodboldspiller) - dansk fodboldspiller (Joachim Christian Andersen, født 1996)